Кирова, Имени Кирова — название населённых пунктов:

Азербайджан 

 имени Кирова — до 1993 г. название поселка городского типа Ени-Сураханы в Сураханском районе Баку.

Армения 

 имени Кирова — до 1991 г. название села Таперакан в Араратской области.

Белоруссия 
 Кирова — посёлок в Крупском районе Минской области.
 Кирова — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Кирова — село в Аулиекольском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Кирова — прежнее название села Аккайнар Меркенского района Жамбылской области.
 имени Кирова — прежнее название села Ескикорган Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Кирова — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 имени Кирова — посёлок в Камешковском районе Владимирской области.
 Кирова — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
 имени Кирова — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Кирова — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 имени Кирова — хутор в Георгиевском районе Ставропольского края.
 имени Кирова — посёлок в Труновском районе Ставропольского края.
 имени Кирова — посёлок в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Кирова — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.
 имени Кирова — одно из названий посёлка, а позже микрорайона Кукисвумчорр города Кировск Мурманской области.
 имени Кирова — до 1996 г. название аула Тхагапш в составе города Сочи Краснодарского края.

Украина 
 имени Кирова — в 1941—1965 годах название посёлка Заречное в Лиманском районе Донецкой области.
 Кирова — до 2016 года название села Семененково в Вольнянском районе Запорожской области.

См. также 

 
 
 
 
 
 Совхоз имени Кирова
 Киров
 Кировград